A equipa ciclista profissional neerlandêsa CCC-Liv tem tido durante toda a sua história sendo de categoria UCI Women's Team, máxima categoria feminina do ciclismo de estrada a nível mundial, os seguintes elencos:

2017

2018

Ver também 
 Palmarés da CCC-Liv

Referências 

CCC-Liv, Elencos